Duvigneau ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Duvigneau (* 1955), deutscher Kanute (der DDR) und mehrfache Gewinner von Medaillen bei Olympischen Spielen
 Otto Duvigneau (1828–1899), deutscher Politiker, MdR
 Johann Duvigneau (1885–1945), preußischer Landrat

Siehe auch:
 Du Vignau